Аріобарзан Каппадокійський () — ім'я трьох каппадокійських царів:

 Аріобарзан I — цар Каппадокії у 95-62 до н. е.
 Аріобарзан II — цар Каппадокії у 63—51 до н. е.
 Аріобарзан III — цар Каппадокії у 45-42 до н. е.

 Див. також 
Аріобарзан